Theodosiopolis ou  Theodosioupolis (en grec Θεοδοσιούπολις / Theodosioupolis, littéralement « Ville de Théodose ») est le nom de plusieurs cités de l'Empire romain et de l'Empire byzantin qui furent (re)nommées en l'honneur de l'empereur Théodose I (379–395) ou de l'empereur Théodose II (408–450) :

Asie 
 Theodosiopolis en Arménie, aujourd'hui Erzurum en Anatolie orientale (Turquie) ;
 Theodosiopolis en Mysie, fut le nom de l'ancienne cité grecque de , située aujourd'hui près de Bergama en Turquie ;
 Theodosiopolis en Ionie, fut le nom de la cité antique d'Evaza dans la région d'Éphèse, située aujourd'hui en Turquie ;
 Theodosiopolis fut le nouveau nom de  en Mésopotamie, aujourd'hui Ra's al-'Ayn en Syrie.

Europe 
 Theodosiopolis fut au  le nouveau nom de  en Thrace, aujourd'hui  en Turquie.

Afrique 
 Theodosiopolis fut le nom de la cité égyptienne d'Hebenou en Haute-Égypte (Égypte) ;
  en , aujourd'hui Taha-el-Amudein en Haute-Égypte (Égypte).

Liste de villes